Steagall ist der Familienname von:
 Henry B. Steagall (1873–1943), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker

Sonstiges:
 Steagall-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika